Casole bezeichnet die Orte

 Casole Bruzio in der Provinz Cosenza
 Casole d’Elsa in der Provinz Siena
 Casole, einen Ortsteil der Gemeinde Vicchio in der Provinz Florenz
 Casole (San Marino), einen Ortsteil der Stadt San Marino
 San Nicola di Casole, ehemaliger Kloster bei Otranto sowie dessen Abt Nikolaos von Otranto, der auch unter dem Namen Nektarios von Casole bekannt war